Huis van Afgevaardigden (Amerikaans-Samoa)
 Kamer van volksvertegenwoordigers (België)
 Huis van Afgevaardigden (Berlijn)
 Huis van Afgevaardigden (Brazilië)
 Huis van Afgevaardigden (Egypte)
 Filipijns Huis van Afgevaardigden
 Huis van Afgevaardigden (Hongarije)
 Kamer van Afgevaardigden (Italië)
 Huis van Afgevaardigden (Ivoorkust)
 Huis van Afgevaardigden (Liberia)
 Huis van Afgevaardigden (Libië)
 Huis van Afgevaardigden (Marokko)
 Huis van Afgevaardigden (Nieuw-Zeeland)
 Huis van Afgevaardigden (Nigeria)
 Huis van Afgevaardigden (Pruisen) (1850–1918)
 Huis van Afgevaardigden (Roemenië)
 Huis van Afgevaardigden (Somaliland)
 Huis van Afgevaardigden (Trinidad en Tobago)
 Huis van Afgevaardigden (Verenigde Staten)
 Huis van Afgevaardigden (Wit-Rusland)
 Huis van Afgevaardigden (Zanzibar) - parlementaire vertegenwoordiging
 Huis van Volksafgevaardigden (Ethiopië) - parlementaire vertegenwoordiging

Zie ook
 Kamer van Afgevaardigden (doorverwijspagina)
 Huis van Afgevaardigden (liberaal platform)